Орден Серафимов () был восстановлен королём Швеции Фредриком I в 1748 году и существует в настоящее время, являясь высшим орденом шведского королевства. Орден жалуется с широкой чрезплечной лентой. Как дополнительные отличия, повышающие статус награды, могут быть пожалованы бриллиантовые знаки ордена и орденская цепь.

За время существования ордена им пожаловано менее 900 человек (на 1 января 1998 года — 823, на 1 января 2013 — 849), в том числе 54 представителя России (что является наибольшим числом среди иностранных кавалеров ордена Серафимов).

Первым российским кавалером ордена Серафимов стала императрица Екатерина II. Король Адольф Фредрик отметил высшим орденом Швеции свою родную племянницу через год после всхождения её на престол России. В дальнейшем все российские императоры становились кавалерами ордена Серафимов, причем получали его, находясь ещё в статусе наследника престола. Всего орденом Серафимов были отмечены 27 представителей Дома Романовых (в том числе два герцога Лейхтенбергских и принц Ольденбургский). 

Остальные 27 российских кавалеров — представители высших органов власти и особо доверенные императорам лица.

По роду деятельности их можно условно разделить на:
 премьер-министр — 1
 внешнеполитическое ведомство — 10
 дворцовое ведомство — 5
 военное ведомство — 3
 морское ведомство — 1
 высший генералитет — 6

Отдельной строкой выделяется барон Армфельт, состоявший на момент награждения орденом Серафимов на шведской службе и являвшийся доверенным лицом короля Густава III. Орден он получил за подписание Верельского мирного договора, окончившего Русско-шведскую войну 1788—1790 годов. Тогда же орденом был пожалован русский посланник барон Игельстрём, подписавший договор от имени России. После убийства Густава III барон Армфельт покинул Швецию и был вычеркнут из списка кавалеров ордена Серафимов, но в 1799 году, вновь поступив на службу, его восстановили в правах кавалера ордена. В 1811 году он перешёл на российскую службу и принял российское подданство, но при этом не был лишён ордена, а был отмечен в кавалерском списке как иностранный кавалер.

По времени пожалования орденом Серафимов российских кавалеров наибольшее число приходится на царствования императоров Александра II (15) и Николая II (11). 

Всего по царствованиям:
 в царствование Екатерины II — 5
 в царствование Павла I — 4
 в царствование Александра I — 6
 в царствование Николая I — 8
 в царствование Александра II — 15
 в царствование Александра III — 5
 в царствование Николая II — 11

Последними российскими кавалерами ордена Серафимов стали министр иностранных дел Сазонов и великий князь Кирилл Владимирович, получившие орден во время встречи императора Николая II и короля Густава V в Виролахти в июле 1912 года.

Список российских кавалеров ордена Серафимов 
Имена, титулы, звания и должности кавалеров в списке указаны на момент награждения орденом. Номер перед именем кавалера означает номер, под которым кавалер внесён в капитульный кавалерский список ордена Серафимов.

Примечания

Источники

Литература

Ссылки

См. также 

 
 Награды Швеции



 
Списки награждённых